Sodebo peut désigner :

Entreprise 

 Sodebo, une entreprise agroalimentaire française

Voilier 

 Sodebo (IMOCA), un monocoque de la classe IMOCA mis à l'eau en 1998
 Sodebo, un trimaran de la classe ORMA mis à l'eau en 2002.
 Sodeb'O (Ultime), un trimaran de la classe Ultime mis à l'eau en 2007 et racheté en 2015 par Actual.
 Sodebo Ultim', un trimaran de la classe Ultime mis à l'eau en 2014 et racheté en 2019 par Actual Leader puis 2021 par Ultim Sailing.
 Sodebo Ultim 3, un trimaran de la classe Ultime mis à l'eau en 2019.

Homonymie de titre